Il singolare del torneo di tennis Bancolombia Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alejandro Falla che ha battuto in finale Adrián García 4-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Óscar Hernández (secondo turno)
 Fernando Vicente (primo turno)
 Dick Norman (quarti di finale)
 Martín Vassallo Argüello (secondo turno)

 Juan Mónaco (primo turno)
 Diego Veronelli (primo turno)
 Jiří Vaněk (quarti di finale)
 Daniel Köllerer (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bancolombia Open 2004